Abus de confiance est une infraction pénale reconnue dans plusieurs juridictions :
 abus de confiance, en France, un délit ;
 abus de confiance, en Suisse, un délit.

 Abus de confiance, un film français de Henri Decoin (1937) ;
 Abus de confiance, un film français d'Alain Hakim (1992) ;
 , un téléfilm de Bill Corcoran (1993) ;
 Abus de confiance, un téléfilm de Bernard Villot (1994) ;
 Abus de confiance, un téléfilm de Larry Peerce (1999) ;
 Abus de confiance (Betrayed), un téléfilm de Anne Wheeler (2003).